Мукујче има више значења:

 Мукујче (Абала), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Мукујче (Теабо), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику